Tony Smith :
 Tony Smith est un producteur de cinéma américain
 Tony Smith (né en 1939), manager du groupe Genesis
 Tony Smith (1912-1980) est un sculpteur
 Tony Smith (1967-...) est un entraineur de rugby à XIII australo-anglais
 Tony Smith (1970-...) est un entraineur de rugby à XIII anglais
 Tony Charles Smith (1950-...) est un homme politique australien
 Tony Smith (1961-...) est un patineur de vitesse sur piste courte néo-zélandais
 Tony Smith (1967-...) est un homme politique australien
 Tony Smith (1968-...) est un basketteur américain.
 Tony Smith (1970-...) est un basketteur américain.

Voir aussi 
 Tony Stratton-Smith (1933-1987) journaliste et entrepreneur anglais, fondateur du label Charisma Records